Termenul Baffin se poate referi la:

 Marea Baffin;
 William Baffin, navigator englez;
 Insula Țara Baffin, insulă lângă Marea Baffin.

Dezambiguizare